Раєвський Аркадій Олександрович (1848-1916) — український ветеринарний лікар
 Раєвський Борис Миколайович (1893-1974) — український біофізик
 Раєвський Віталій Євгенович (1967) — український спортсмен в академічному веслуванні, майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України
 Раєвський Володимир Федосійович (1795-1872) — російський поет, публіцист, декабрист
 Раєвський Георгій Володимирович (1909-1975) — український учений у галузі зварних конструкцій
 Раєвський Йосип Мойсейович (1901-1972) — російський актор, режисер, педагог, народний артист СРСР
 Раєвський Микола Миколайович (1771-1829) — російський військовий діяч, герой Франко-російської війни 1812 року, генерал від кавалерії
 Раєвський Микола Миколайович (1801-1843) — син генерала Миколи Раєвського, учасник Наполеонівських воєн і Кавказьких походів, генерал-лейтенант
 Раєвський Микола Миколайович (1839–1876) — онук генерала Миколи Раєвського і син генерал-лейтенанта Миколи Раєвського, учасник Середньоазіатських походів і Сербсько-турецької війни, полковник
 Раєвський Микола Олексійович (1894-1988) — письменник, дослідник творчості Олександра Пушкіна
 Раєвський Михайло Федорович (1811-1884) — священик російського посольства у Відні, один із провідних діячів слов'янофільства
 Раєвський Олександр Миколайович (1795–1868) — син генерала Миколи Раєвського, учасник Наполеонівських воєн
 Раєвський Олександр Миколайович (1891-1971) — український психолог
 Раєвський Олександр Миколайович (1915) — український кліматолог
 Раєвський Олександр Сергійович (1872-1924) — радянський учений, конструктор паровозів
 Раєвський Петро Іванович (1847—1886) — російський і український письменник
 Раєвський Сергій Євдокимович (1905-1980) — український мистецтвознавець
 Раєвський Сергій Олександрович (1844—1940)  — діяч народної освіти, попечитель Харківського навчального округу.

 Раєвський — село, Альшеєвський район, Башкортостан, Росія

Див. також 
 Раєвська-Іванова Марія Дмитрівна